«Реомю́р — Себастопо́ль» () — станция Парижского метрополитена на границе 2-го и 3-го округов Парижа на пересечении линий 3 и 4. Расположена под пересечением улицы Реомюр и бульвара Севастополь. Улица названа в честь естествоиспытателя Рене Антуана де Реомюра, изобретателя спиртового термометра и температурной шкалы, названной его именем. Бульвар назван в честь осады Севастополя в Крымской войне. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция на линии 3 была открыта 19 ноября 1904 года под названием «Рю-Сен-Дени» (, по названию улицы Сен-Дени) в составе первого участка линии между «Вилье» и «Пер-Лашез». 15 октября 1907 года станция была переименована. 21 апреля 1908 была открыта станция на линии 4.
 Пассажиропоток пересадочного узла по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель резко снизился и составил  пассажиров (88 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Достопримечательности 
Вблизи станции метро «Реомюр — Себастополь» расположен: Музей искусств и ремёсел

Путевое развитие 
К обоим залам пересадочного узла примыкают пошёрстные съезды (перегоны Реомюр — Себастополь —  и Реомюр — Себастополь — Этьен Марсель. Также перед станцией (при движении со стороны Арз-э-Метье) примыкает служебная соединительная ветвь, по которой на линию 3 можно повернуть со стороны станции Рамбюто на линии 11.

Пересадка на наземный транспорт 
 Автобусы 20, 38, 39, 47
Noctilien N12, N13, N14, N23

См. также 
 Список станций Парижского метрополитена

Примечания 

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1904 году
Станции метрополитена II округа Парижа
Станции метрополитена III округа Парижа